Xunqueira puede hacer referencia a:

Xunqueira de Ambía, concello de la provincia de Orense.
Xunqueira de Ambía (parroquia), lugar y parroquia de dicho concello.
Xunqueira de Espadanedo, concello de la provincia de Orense.
Xunqueira de Espadanedo (parroquia), lugar y parroquia de dicho concello.
Xunqueira (Touro), lugar de la parroquia de Calvos de Socamiño, concello de Touro.
Coto de Xunqueira, lugar de la parroquia de Lamas de Moreira, concello de Fonsagrada.
Xunqueira (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Lamas de Moreira, concello de Fonsagrada.
Xunqueira de Abaixo, lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Láncara.
Xunqueira de Arriba, lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Láncara.
Xunqueira (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Fiolleda, concello de Monforte de Lemos.